Esistono più comuni francesi con questo nome

La Perrière (Orne)
La Perrière (Savoia)